Я́унциемс () — топоним в Латвии:
 Яунциемс (Рига) — микрорайон города Риги.
 Яунциемс (Таргальская волость) — населённый пункт в Таргальской волости Вентспилсского края.
 Яунциемс — село в Даугавпилсском крае.